Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Chanoines.

Rue des Chanoines, à Caen
 Rue des Chanoines, à Guebwiller (Alsace)
 Rue des Chanoines, à Nancy
 Rue des Chanoines, à Rhinau (Alsace)
 Rue des Chanoines, à Rouen
 Rue des Chanoines, à Vannes

Rue des Chanoines (Via canonici), à Bologne
 Rue des Chanoines (Via canonici) à Mirano (Venise)
 Rue des Chanoines (Via dei Canonici) à Pesaro
 Rue des Chanoines (Via canonici), à Venise

Rue des Chanoines (Ulica Kanonicza), à Cracovie

Rue des Chanoines, à Fribourg

Chanoines
Chanoines